Herlihy ist der Familienname folgender Personen:

 David Herlihy (1930–1991), amerikanischer Mediävist 
 David V. Herlihy (* 1958), US-amerikanischer Historiker
 Donal Herlihy (1908–1983), römisch-katholischer Bischof von Ferns in Irland
 James Leo Herlihy (1927–1993), amerikanischer Schriftsteller, Schauspieler und Drehbuchautor 
 Maurice Herlihy (* 1954), US-amerikanischer Informatiker
 Tim Herlihy (* 1966), amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent 

Siehe auch:
 O’Herlihy